Argonne – regione collinare francese
 Argonne – comune del Wisconsin, negli Stati Uniti d'America 
 Argonne – stazione della metropolitana di Milano